Sandersville kan syfta på:

Sandersville, Georgia
Sandersville, Mississippi